Меморіал Вугара Гашимова 2019 — 6-й міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 30 березня по 9 квітня 2019 року в Шамкірі (Азербайджан).

Набравши 7 очок з 9 можливих (+5-0=4), переможцем турніру вчетверте став чинний чемпіон світу  Магнус Карлсен.

Категорія турніру — XXII (середній рейтинг — 2778).

Регламент турніру

Контроль часу 
 2 години на 40 ходів, 1 година на 20 ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61-го.

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 31 березня — 4 квітня, 6 — 9 квітня квітня
• Вихідний день: 5 квітня

Початок партій о 14-00 , останній тур о 13-00 (час Київський).

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 100 000 Євро. Переможець отримує 30 000 Євро.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на березень 2019 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
  Партії турніру на chessbomb.com  
 Меморіал Гашимова на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2019
Шахи в Азербайджані
Березень 2019
Квітень 2019
2019 в азербайджанському спорті